O nome de várias princesas medas e persas:
Amitis da Média, filha do rei Ciaxares ou filha de Astíages, casou-se com o herdeiro de Nabopalasar, rei da Babilônia, o futuro rei Nabucodonosor II, que construiu, para ela, os Jardins Suspensos da Babilônia.
Amitis, filha de Astíages e esposa de Ciro, o Grande.
Amitis, possivelmente bisneta da anterior, filha de Xerxes I e Amestris, casou-se com Megabizo e teve um filho, Zópiro.

Desambiguação